Die BRD Năstase Țiriac Trophy 2016 war ein Tennisturnier, das vom 18. bis 25. April 2016 in Bukarest stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2016 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Barcelona die Barcelona Open Banc Sabadell gespielt. Letztere zählten jedoch im Gegensatz zu den BRD Năstase Țiriac Trophy, die nur zur Kategorie ATP World Tour 250 gehörten, zur Kategorie ATP World Tour 500.

Titelverteidiger im Einzel war Guillermo García López, im Doppel waren Marius Copil und Adrian Ungur die Vorjahressieger.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die BRD Năstase Țiriac Trophy 2016 fand vom 16. bis 17. April 2016 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den BRD Năstase Țiriac Trophy 2016 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen (Preisgelder für den Doppelwettbewerb pro Team).

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 108 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 105 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 100 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Bukarest